

Політотділ — село, Давлекановський район, Башкортостан
 Політотділ — хутір, Кошехабльський район, Адигея